Beethovenstraße steht für:

 Beethovenstraße (Bad Reichenhall), siehe Liste der Straßen und Plätze der Stadt Bad Reichenhall
 Beethovenstraße (Hannover), 1898 in Linden vor Hannover angelegte Straße
 Beethovenstraße (Karlsruhe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Weststadt #Beethovenstraße
 Beethovenstraße (Kempten)
 Beethovenstraße (Mönchengladbach), siehe Liste der Baudenkmäler in Mönchengladbach (Denkmäler A–C)
 Beethovenstraße (Sonneberg), siehe Liste der Kulturdenkmale der Sonneberger Kernstadt

Siehe auch:

 Beethovenplatz